Саль () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Саль () — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр
 Саль () — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Саль () — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Саль () — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн
 Саль () — упразднённый кантон в департаменте Нижний Рейн
 Саль () — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Саль () — коммуна в Швейцарии, округ Грюйер

Составные слова-топонимы
 Саль-д’Арманьяк
 Саль-сюр-Гарон
 Саль-сюр-л’Эр
 Саль-сюр-л’Эр (кантон)
 Саль-сюр-Мер

См. также 
 Ла Салль
 Ла-Саль